U 81 bezeichnet:
 SM U 81, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg
 U 81 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg
 U 81 (Versorger), ein unter Flagge der Marshall-Inseln laufender Neubau (2022) eines Schleppers und Versorgers für Megayachten 
 die in Bau befindliche Linie U81 der Düsseldorfer Stadtbahn; siehe Stadtbahn Düsseldorf

U81